Повінь — фаза водного режиму водойми, яка щороку повторюється в даних кліматичних умовах в один і той самий сезон року, характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом та спадом рівнів води.
 «Повінь» — новела Еміля Золя;

 «Повінь» — французький фільм 1925 року.
 «Повінь» — радянський художній фільм-мелодрама 1962 року.

Див. також 
 Повідь — природне лихо, що виникає, коли вода виходить за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки суходолу.